Guadalcanal Diary steht für:

 Guadalkanal – die Hölle im Pazifik, Originaltitel Guadalcanal Diary, US-amerikanischer Kriegsfilm von Lewis Seiler (1943)
 Guadalcanal Diary (Band), US-amerikanische Alternative-Rock-Band